Aérographe peut désigner :
 aérographe, en peinture artistique, une technique picturale ;
 aérographe, en météorologie, un instrument enregistrant simultanément plusieurs éléments météorologiques sur le même diagramme lors de sondage en altitude.